Følgende er en liste over Internettets top-level domæner.

Noter 

Kodninger
Internet
Identifikatorer